Weichseltal bzw. Weichselthal ist bzw. war der deutsche Name folgender geographischer Objekte:
 das Tal der Weichsel
 Weichselthal, von 1906 bis 1920 und 1939 bis 1942 Name von Przyłubie, heute Ortschaft der Gmina Solec Kujawski
 Weichseltal, von 1942 bis 1945 Name von Przyłubie, heute Ortschaft der Gmina Solec Kujawski
 Weichseltal, historischer Flurname im 11. Wiener Gemeindebezirks Simmering
 Weichseltalweg, seit 1905 Straßenname im 11. Wiener Gemeindebezirks Simmering